Kotin () ist der Familienname von:

 Josef Jakowlewitsch Kotin (1908–1979), russischer Chefkonstrukteur sowjetischer Militär- und Zivilfahrzeuge
 Nikita Andrejewitsch Kotin (* 2002), russischer Fußballspieler
 Wladimir Grigorjewitsch Kotin (* 1962), sowjetischer Eiskunstläufer